Vilafranca ist Namensbestandteil von mehreren Orten in Katalonien und auf den Balearen (Spanien):

 Vilafranca del Penedès, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Vilafranca de Bonany, eine Gemeinde auf Mallorca

Vilafranca ist der Name folgender Orte in Italien:
 Vilafranca, piemontesischer Name der Gemeinde Villafranca Piemonte in der Provinz Turin

Vilafranca ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Vilafranca, okzitanischer Name der Gemeinde Villefranque im Département Hautes-Pyrénées
 Vilafranca, okzitanischer Name der Gemeinde Villefranque im Département Pyrénées-Atlantiques

Siehe auch:
 Vila Franca
 Villafranca
 Villefranche